Kendrapara (district), een district van de Indiase staat Odisha
 Kendrapara (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Kendrapara